Patroklosz jeles harcos a görög mitológia trójai mondakörében, Menoitiosz és Szthelené fia. Mivel gyermekkorában egy kockajáték során akaratán kívül, haragból megölte egy pajtását, száműzetésbe küldték. Péleusz nevelte, saját fiával, Akhilleusszal együtt. Patroklosz és Akhilleusz kapcsolata sokat tárgyalt jelenség a mondakörben: noha az Iliászban nem történik utalás barátságnál mélyebb kapcsolatra, a két karakter viszonyát már egészen az ókortól kezdve értelmezik szívesen szerelemként.

A két gyermekkori barát együtt indult el a trójai háborúba. Amikor Akhilleusz sértődöttségében nem vett részt a harcban, de sajnálta a görögöket, akik hajóikhoz szorultak vissza, és végveszélyben voltak, megengedte, hogy Patroklosz az ő fegyverzetét használja. Sikerült visszaszorítania a trójai sereget a görög hajóktól, ám mikor Trója ellen rohamozott, Hektór végzett vele. Utóbbi ezután felöltötte Akhilleusz fegyverzetét, és azt viselve folytatta a küzdelmet. Patroklosz holttestét véres harcok árán szerezték meg a görögök és vitték vissza Akhilleuszhoz, aki, miután kíméletlen bosszút állt a trójaiakon, díszes temetést és versenyjátékokat szervezett halott barátja tiszteletére.

Rokonsága, családja

Források 
 Homérosz: Iliasz
 Szabó György: Mediterrán mítoszok és mondák. Mitológiai kislexikon, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973

Homéroszi alakok